Ланьйо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на захід від Парижа, 150 км на північний захід від Ренна, 60 км на північний захід від Сен-Бріє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 8883 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 18915,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Персоналії 
 Деніс-Вілл Поа (* 1997) — французький футболіст.

Галерея зображень

Посилання 

 Ланьйон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ланьйон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Армор